Влади́мир Щерби́нин:
 Щербинин, Владимир Арнольдович (1896—1963) — тромбонист, педагог и дирижёр, заслуженный артист РСФСР.
 Щербинин, Владимир Кириллович (1913—1950) — Герой Советского Союза.